O Fascínio - filme português
Fascínios - telenovela portuguesa de António Barreira
Fascínio pelo Oriente - encantamento por coisas orientais à época do Império Português

Veja também
Fascinação - telenovela brasileira

Desambiguação